Rudolfina är ett släkte av tvåvingar. Rudolfina ingår i familjen hoppflugor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Hoppflugor